Бо́яї () — угорське прізвище. Походить від слова «Боя» / «Буя» (, ) — назви села в Румунії.

Персоналії 
 Фаркаш Бояї (1775–1856) — угорський математик
 Янош Бояї (1802–1860) — угорський математик

Інше 
 1441 Бояї — астероїд головного поясу
 Бояї — кратер на Місяці
 Премія Бояї — міжнародна математична премія Угорської академії наук

Примітки 

Угорські прізвища